Goesch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Goesch (1880–1934), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Autor
 Carl Goesch (1853–1943), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Goesch (1880–1930), deutscher Jurist, Architekt, Geschichtsphilosoph, Kulturtheoretiker
 Martin Goesch (1877–1945), deutscher Generalmajor
 Paul Goesch (1885–1940), deutscher Architekt und Maler

Siehe auch:
 Gösch